Schots voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Schots voetbalelftal onder 16 (vrouwen)